Сульфид осмия — неорганическое соединение, соль металла осмия и сероводородной кислоты:

 Сульфид осмия(IV) 
 Сульфид осмия(VIII)